

Persone
Eric Frenzel (1988) – combinatista nordico tedesco
Henning Frenzel (1942) – ex calciatore tedesco orientale
Hermann Walter Gotthold Frenzel (1895-1967) – medico e docente tedesco

Altro
Manovra Frenzel – manovra di compensazione forzata dell'orecchio medio

Pagine correlate
Karl Frenzel